István Szívós (1920-1992), nageur et joueur de water-polo hongrois ;
 István Szívós (1948-2019), joueur de water-polo hongrois.